Desa Bangodua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangodua (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 108,46), Jawa Barat, 
 Desa Bangodua (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 108,33), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar